Paulo Sousa peut faire référence à :
Paulo Sousa (1967-), Paulo Jorge Ferreira de Sousa, footballeur international portugais ;
Paulo Sousa (1970-), Paulo Manuel Carvalho de Sousa, footballeur international portugais et entraîneur de football ;
Paulo Sousa (1975-), José Paulo Sousa da Silva, footballeur portugais.